Die Einband-Europameisterschaft 1955 war das 6. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 16. Januar 1955 in Idar-Oberstein statt. Es war die zweite Einband-Europameisterschaft in Deutschland.

Geschichte 
Seinen ersten EM-Titel im Einband gewann der Düsseldorfer August Tiedtke in Idar-Oberstein. Aber er musste in eine Stichpartie gegen den Niederländer Cees van Oosterhout, die er deutlich mit 150:92 in 41 Aufnahmen gewann. Der letztjährige Sieger Walter Lütgehetmann wurde diesmal Dritter. Die Leistungen bei dieser EM waren nicht so überwältigend wie 1954 in Saarbrücken. Aber von den Gesamtleistungen waren wieder die beiden Deutschen Tiedtke und Lütgehetmann die Besten.

Turniermodus 
Hier wurde im Round Robin System bis 150 Punkte gespielt. Es wurde mit Nachstoß gespielt. Damit waren Unentschieden möglich.

Bei MP-Gleichstand (außer bei Punktgleichstand beim Sieger) wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1955
Sportveranstaltung im Landkreis Birkenfeld
Sport (Idar-Oberstein)
Billardturnier in Deutschland